Негатив може да буде:

Негатив (фотографија)
 Negative (музичка група)
 Negative (албум)